

Geografia
 San Feliciano, frazione di Magione

Santi
 San Feliciano di Foligno (m. 249), vescovo, commemorato il 24 gennaio
 Feliciano (m. 303), martire con san Primo sotto Diocleziano, commemorati il 9 giugno
 Feliciano, martire con Emilio, Priamo e Felice, commemorati in Sardegna il 28 maggio
 Feliciano, martire a Cartagine, commemorato il 29 ottobre
 Feliciano o Luciano, martire commemorato il 28 maggio
 Feliciano, martire con Severino ed Essuperio, commemorati il 19 novembre
 Feliciano, martire a Roma, corpo santo venerato a Montefalcione